Николин — русская фамилия; женская форма Николина.

 Известные носители 
 Николин, Валерий Констатинович (1939—2000) — советский яхтсмен.
 Николин, Виктор Владимирович — советский и российский философ, педагог, общественный деятель.
 Николин, Дамир Семёнович (род. 1926) — советский футболист.
 Николин, Виктор Игнатьевич (род. 1931) — советский учёный в области горного дела.
 Николин, Зорица (род. 1961) — сербская шахматистка.
 Николин, Михаил Иннокентьевич (в монашестве Мелхиседек; 1870—1940-е) — до 1922 года епископ Каширский, викарий Тульской епархии, в обновленчестве — митрополит.